Honigmond ist die Bezeichnung für:
 Honigmond, deutscher Film von Gabriel Barylli aus dem Jahr 1996
 Honigmond (Roman), Roman von Gabriel Barylli, erschienen 1993
 Honigmond 67, englischer Film von John Boulting und Roy Boulting aus dem Jahr 1966